Ahmed Yasser ist der Name folgender Personen:

* Ahmed Yasser (Fußballspieler, 1991) (* 1991), ägyptischer Fußballspieler
 Ahmed Yasser (Fußballspieler, 1994) (* 1994), katarischer Fußballspieler